Substanzerhaltung wird in verschiedenen Bedeutungen gebraucht:

 als Konzept der Bilanztheorie
 als Anlagestrategie bei Investmentfonds („Total Return Fonds“)
 in der Bauwirtschaft ein Ziel von Sanierungsmaßnahmen